rejon Dżumgał – rejon w Kirgistanie w obwodzie naryńskim
 Dżumgał (Dżumgałtau) – góry w Kirgistanie
 Dżumgał (Kotlina Dżumgalska) – kotlina w Kirgistanie
 Dżumgał – rzeka w Kirgistanie